Tisovec může být:

 tisovec (rostlina) – jehličnaté stromy rodu Taxodium
 tisovec dvouřadý (Taxodium distichum)
 tisovec Montezumův (Taxodium mucronatum) 
 tisovec vystoupavý (Taxodium ascendens) 
 Tulský strom

Tisovec je také název obcí:

 Tisovec (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
Tisovec (okres Plzeň-jih) – zaniklá obec v okrese Plzeň-jih
 Tisovec (okres Rimavská Sobota) – město na Slovensku
 Tisovec (Slovinsko) – sídlo v občině Dobrepolje ve Slovinsku

Tisovec je také název chráněného území:
 Tisovec (evropsky významná lokalita) – Evropsky významná lokalita a Přírodní památka v okrese Sokolov

Externí odkazy